asymetria – brak lub zakłócenie symetrii
 Asymetria – powieść Lisy Halliday
 Asymetria – polski film z 2020 w reżyserii [[Konrad Niewolski|Konrada Niewolskiego

Zobacz też 
 asymetria dorzecza
 asymetria informacji
 asymetria napięcia
 asymetria polityki fiskalnej
 działania asymetryczne
 symetria i asymetria ludzkiego ciała